Штоккхайм () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Рён-Грабфельд. Население составляет 1142 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,86 км². Официальный код — 09 6 73 170.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии